Marea steht für:
 Marea, antike Stadt im westlichen Nildelta, Ägypten
 Marea (Band), spanische Band
 Fiat Marea, Automodell der Marke Fiat
 Marea (Seekabel), Atlantik-Seekabel

La Marea steht für:
 La Marea,  in der Gemeinde Piloña, Region Asturien, Spanien

Siehe auch:
 Gioiosa Marea